Baldass ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Baldass (1887–1963), österreichischer Kunsthistoriker
 Peter von Baldass, österreichischer Kunsthistoriker